The Undead est un groupe d'horror punk américain.
 Undead est un album de Ten Years After sorti en 1968.
 Undead est un album de Six Feet Under sorti en 2012.
 Undead est un film d'horreur australien sorti en 2003.
 Undead est un manga de Terajima Masashi.